Strmica est un toponyme qui peut désigner :
Strmica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Šekovići et dans la République serbe de Bosnie ;
Strmica, un village de Croatie situé dans la municipalité de Knin, comitat de Šibenik-Knin.